Ни́жняя До́бринка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Добринка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Нижняя Добринка — село в Камышинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Верхняя Добринка
 Добринка